Ибн Нуба́та () — арабский поэт.

Его полное имя: Джамал ад-Дин Абу Бакр Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Джузами аль-Фарики аль-Мисри (). Известен прежде всего своей поэзией, но писал также прозу.

Ибн Нубата был сыном мухаддиса. Уже в юности он увлекался поэзией и начал писать короткие стихотворения. В 1316 году он покинул Каир и отправился в Дамаск. Там он проживал до 1360 года с коротким пребыванием в Хаме и Алеппо. Затем мамлюкский султан ан-Насир Хасан вызвал его обратно в Каир. Там, в больнице Калауна Ибн Нубата умер 13 октября 1366 года (седьмого сафара 768 года хиджры).

Примечания

Литература 
 
 Thomas Bauer: Communication and Emotion. The case of Ibn Nubātah’s «Kindertotenlieder». In: Mamlūk Studies Review. 7, 2003, S. 49-95. (online, PDF, 34,69 MB)
 Thomas Bauer: Ibn Nubātah al-Misrī (686—768/1287-1366). Life and Works. Part I: The Life of Ibn Nubātah. In: Mamlūk Studies Review 12. Januar 2008, S. 1-35. (online, PDF, 1,22 MB)
 Thomas Bauer: Ibn Nubatah al-Misri (686—768/1287-1366). Life and Works. Part II: The Diwan of Ibn Nubatah. In: Mamlūk Studies Review 12. Februar 2008.
 Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Literatur. Brill, Leiden 1996, ISBN 90-04-10407-0, I, S. 11f, II, S. 4.

Арабские поэты